Betton ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Betton, Stadt im Département Ille-et-Vilaine
 Kanton Betton im Département Ille-et-Vilaine
 Betton-Bettonet, Gemeinde im Département Savoie

Betton ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Betton (1932–2009), US-amerikanischer Hochspringer
 Louie Betton (* 2001), deutsch-dänisch-australischer Fernseh- und Filmschauspieler
 Silas Betton (1768–1822), US-amerikanischer Politiker